Die Cadre-45/1-Europameisterschaft 1947 war das zweite Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 9. Februar 1947 in Montpellier statt. Es war die zweite Cadre-45/1-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
15 Jahre, auch Kriegsbedingt, nach der ersten EM im Cadre 45/1 fand wieder eine Austragung statt. Im französischen Montpellier dominierte der Niederländer Piet de Leeuw das Turnier. Alle seine Ergebnisse waren neue Europarekorde. Zweiter wurde der Titelverteidiger Jean Albert, der es bis in eine Stichpartie schaffte, vor dem Belgier Clément van Hassel.

Turniermodus 

Es wurde im Round Robin System bis 300 Punkte gespielt. Bei MP-Gleichstand (außer bei Punktgleichstand beim Sieger) wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/1-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1947
Sportveranstaltung in Montpellier
Billardturnier in Frankreich